Magyarország
 Bajna, település Komárom-Esztergom megyében
 Szlovákia
 Bajna (szlovákul Zbojné), település az Eperjesi kerület Mezőlaborci járásában. Óbajna és Újbajna egyesülésével jött létre
 Óbajna (1899-ig Izbugya-Zbojna, szlovákul Vyšné Zbojné), Bajna község része Szlovákiában
 Újbajna (1899-ig Homonna-Zbojna, szlovákul Nižné Zbojné, korábban Humenské Zbojné) Bajna község része
 Nyitrabajna (szlovákul Bojná) település a Nyitrai kerület Nagytapolcsányi járásában